

Sigle 
 Giulio Cesare Scaligero
 Glasgow Coma Scale

Altro 
 GCS – abbreviazione di Scrittori Cristiani Greci dei primi tre secoli (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte), collezione critica della letteratura cristiana dell'Accademia di Berlino